Krassimir Chomakov est un footballeur bulgare, né le  à Plovdiv en Bulgarie.

Krassimir Chomakov évolue depuis 2009 au FK Spartak Plovdiv, où il occupe le poste de milieu de terrain ou de défenseur.

Biographie 
En 2002, après une courte période au Paniónios en Grèce, il a opté pour un retour en Italie pour signé en Serie D avec le club de AC Boca San Lazzaro, où il a joué un rôle plus offensif bien qu'il soit défenseur, en inscrivant 45 buts en cinq saisons. 

En , il a conclu un accord de prêt en Serie C1 avec l'AS Pizzighettone. En , il s'installe à l'US Cremonese  Serie C1.

En , il a été prêté en Lega Pro Prima Divisione au Lecco pour le reste de la saison.

Carrière

Références

Liens externes 
 

Footballeur international bulgare
Joueur du PFK CSKA Sofia
Joueur du Ravenne FC
Joueur de l'US Lecce
Joueur de l'AS Pizzighettone
Joueur du Panionios
Joueur de l'US Cremonese
Joueur du Calcio Lecco 1912
Naissance en juin 1977
Naissance à Plovdiv